Adelaide International henviser til flere artikler:
 Adelaide International 1 2023
 Adelaide International 2 2023